Niehe ist der Familienname von

 Eric Niehe (* 1943), niederländischer Ruderer und Diplomat
 Ivo Niehe (* 1946), niederländischer Fernsehproduzent